Les Élections régionales de 2000 en Calabre (en italien : Elezioni regionali in Calabria del 2000) ont eu lieu le  afin d'élire le président et les 42 autres membres de la VIIe législature du conseil régional de Calabre pour un mandat de 5 ans.

Système électoral 
Le conseil régional des Pouilles est constitué de 43 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 34 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 7 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2000

Calabre 2000
Calabre
Politique en Calabre
Politique en avril 2000